Achères (Cher)
 Achères (Yvelines)
ook:
Achères-la-Forêt, Seine-et-Marne